Črt je lahko:
 Črt, moško osebno ime
 Črt (priimek), slovenski priimek